Josef Hosp (1902-1973) – sindacalista tedesco
 Maria Hosp (1923-1996) – politica austriaca
 Nicole Hosp (1983) – sciatrice austriaca
 Robert Hosp (1939-2021) – calciatore svizzero